Выльтыдор — посёлок сельского типа, входящий в состав городского округа Сыктывкар. Расположен на правом берегу Сысолы в 5 км к востоку от центра Сыктывкара и в 2 км к западу от посёлка Краснозатонский.

История 
Посёлок Выльтыдор был включён в состав Сыктывкара в мае 1983 года, 15 ноября 1990 года был вновь зарегистрирован как самостоятельный населённый пункт.

Улицы 
В посёлке пять улиц:
 Дачная
 Механическая
 Олега Кошевого
 Партизанская
 Приозёрная

Учреждения и организации 
В посёлке имеется дом культуры, детский сад.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Сыктывкар